District Nogajski (Dagestan)
District Nogajski (Karatsjaj-Tsjerkessië)